Nath ist der Familienname folgender Personen:

 Alok Nath (* 1956), indischer Schauspieler
 Barbara Nath-Wiser (* 1949), österreichische Ärztin
 Cornelia Nath (* 1954), niederdeutsche Sprachaktivistin
 Friedrich Nath (1859–1929), deutscher Landschaftsmaler
 Gertraude Nath-Krüger (1933–2016), deutsche Malerin und Grafikerin
 Indira Nath (1938–2021), indische Immunologin
 Kamal Nath (* 1946), indischer Politiker
 Prakash Nath (* um 1920), indischer Badmintonspieler

 Prem Nath († 2015), indischer Ringer
 Rajendra Nath (1932–2008), indischer Schauspieler
 Rubina Nath (* 1987), deutsche Synchronsprecherin
 Tobias Nath (* 1979), deutscher Schauspieler
 Vann Nath (1946–2011), kambodschanischer Maler

Nath bezeichnet ferner:
 den Stern El Nath oder Beta im Sternbild Stier
 Nath (Hinduismus), auch Natha, hinduistischer Kult, dessen Mitglieder Shiva-Anhänger sind und Nathpanthi heißen
 Navnath, Gruppe von neun hinduistischen Heiligen, die in der Nath-Lehrtradition verehrt werden

Siehe auch:
 Nat
 Naht